Solenoidea är en överfamilj av musslor. Solenoidea ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Solenoidea 23 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Solenoidea